Montbel (Ariège)
Montbel (Lozère)